Bosznia-Hercegovina
Donje Polje, falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Donje Polje falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében